

Codici 
 YYZ – codice aeroportuale IATA del Pearson International Airport di Toronto (Canada)

Musica 
 YYZ – canzone dei Rush, traccia dell'album Moving Pictures del 1981

en:YYZ